Machtübernahme der Nationalsozialisten steht für:

 Machtergreifung, Ernennung von Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler 1933 und die folgende Umwandlung der Weimarer Republik in eine Führerdiktatur
 Anschluss Österreichs, Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich 1938